Раминта () — литовское женское имя. Это имя произошло от литовских слов rami, ramaus būdo которые зачет «спокойная, тихая».

Носители 

 Раминта Шеркшните — литовский композитор, пианистка
 Раминта Юренайте — литовский историк искусства
 Раминта Гамзиукайте-Мажюлене — литовский историк литературы
 Раминта Элена Купревичене — художница, реставратор бумаги.

Примечания 

Женские имена
Литовские имена